Miguel Serrano puede referirse a:
Miguel Serrano (17??-18??), militar mexicano quién asesinó a Ignacio Elizondo.
Miguel Serrano Fernández (1917-2009), un diplomático y escritor nazi chileno.
Miguel Serrano Gutiérrez (19??-19??), escritor, poeta y abogado español.
Miguel Serrano Larraz (1977-), un escritor, poeta, filólogo y traductor español.
Miguel Serrano Olivares (1978-), un periodista español.